Abeguwo is een godin uit de Melanesische mythologie in het gebied van Melanesië en Nieuw-Guinea. Ze woont in de hemel maar als ze behoefte heeft om te urineren dan doet ze dat op de aarde in de vorm van regen.

Melanesische mythologie